Dirk van Merheim (14e eeuw), de tweede echtgenoot van Maria van Boxtel, erfvrouwe van Boxtel
Dirk van Merheim (1420-1435), heer van Boxtel en Liempde tussen 1420 en 1435